Hiernle ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Anton Hiernle (1703–1743), deutscher Bildhauer 
 Franz Hiernle (1726–1773), böhmischer Bildhauer und Bildschnitzer
 Franz Matthias Hiernle (1677–1732), deutscher Bildhauer

 Karl Joseph Hiernle (um 1693–vor 1748), böhmischer Bildhauer und Bildschnitzer
 Paul Hiernle (auch Paul Hörnle), deutscher Bildhauer 
 Sebastian Hiernle (1705–1755), deutscher Bildhauer